Rádio América é uma estação de rádio brasileira com sede em Uberlândia, MG. Opera na frequência 580 kHz AM e é afiliada á Rádio Aparecida de rádio.

A rádio conta com uma antena situada ao lado da BR-050.

Ligações externas
 
 
 

América (Uberlândia)